Ашагы-Гёйджали () — село в Ашагы-Гёйджалинском административно-территориальном округе Акстафинского района Азербайджана.

Этимология 
Название села строится на двух составных частях: ашагы () и Гёйджали. Вторая составная часть этого топонима произошла от гидронима Гёйча (Гокча).

История 
Село основано в конце XIX века переселенцами из областей, прилежащих к озеру Гокча (Севан).

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к дайре Акстафа Казахского уезда.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году был образован Марксовский сельсовет в Казахском районе Азербайджанской ССР. С 24 января 1939 года село входило в состав Акстафинского района, который 4 декабря 1959 года был ликвидирован, а населенный пункт передан в состав Казахского района.

Согласно административному делению 1961 и 1977 года село Гёджали входило в Марксовский сельсовет Казахского района Азербайджанской ССР.

24 апреля 1990 года село передано в состав новообразованного Акстафинского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Гёйджалинского административно-территориального округа был учрежден Ашагы-Гёйджалинский муниципалитет Акстафинского района.

География 
Ашагы-Гёйджали расположен на берегу реки Гасансу.

Село находится в 5 км от райцентра Акстафа и в 444 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Акстафа.

Село находится на высоте 340 метров над уровнем моря.

Население 
 

Население преимущественно занимается виноградарством и животноводством.

Климат 
Среднегодовая температура воздуха в селе составляет +14,1 °C. В селе полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в селе располагались средняя школа, библиотека, медицинский пункт.

В селе расположены почтовое отделение, средняя школа, детский ясли-сад, библиотека, врачебный пункт.

Примечания 

Населённые пункты Агстафинского района